Cutura ima više značenja:
 Cutura, Catanzaro
 Cutura, Cosenza